Angels & Ghosts – drugi wspólny album studyjny angielskiego muzyka Davida Gahana i angielskiego duetu producenckiego Soulsavers. Został wydany 18 grudnia 2015 przez Columbia Records. Album zadebiutował na 3. miejscu zestawienia OLiS.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy Davida Gahana
Albumy muzyczne wydane w roku 2015
Albumy Columbia Records